Ivan Dolgorukov kan syfta på: 

 Ivan Aleksejevitj Dolgorukov
 Ivan Michailovitj Dolgorukov